Gorki () – nazwa toponimów w Rosji

Miejscowości

Obwód amurski 
 Gorki – stanica w rejonie magdagaczińskim

Obwód archangielski 
 Gorki – wieś w rejonie kotłasskim

Obwód biełgorodzki 
 Gorki – wieś w rejonie krasnieńskim

Obwód briański 
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie klimowskim
 Gorki – wieś w rejonie komariczskim

Obwód czelabiński 
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie czebarkulskim
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie ujskim

Obwód iwanowski 
 Gorki – wieś w rejonie jużskim
 Gorki – wieś w rejonie kinieszemskim
 Gorki – wieś w rejonie łuchskim
 Gorki – wieś w rejonie priwołżskim
 Gorki – wieś w rejonie tiejkowskim

Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny 
 Gorki – wieś w rejonie szuryszkarskim

Obwód jarosławski 
 Gorki – wieś w rejonie bolszesielskim
 Gorki – wieś w rejonie borisoglebskim
 Gorki – wieś w rejonie niekouzskim
 Gorki – wieś w rejonie pieriesławskim
 Gorki – wieś (sieło) w rejonie rostowskim
 Gorki – wieś (dieriewnia) w rejonie rostowskim
 Gorki – wieś w rejonie rybińskim (glebowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś nad rzeką Czeriomucha w rejonie rybińskim (wołżskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś nad rzeką Ioda w rejonie rybińskim (wołżskie osiedle wiejskie)

Obwód kałuski 
 Gorki – wieś w rejonie borowskim
 Gorki – wieś w rejonie dzierżyńskim
 Gorki – wieś w rejonie iznoskowskim
 Gorki – wieś w rejonie miedyńskim
 Gorki – wieś w rejonie pieriemyszlskim
 Gorki – wieś w rejonie spas-diemieńskim
 Gorki – wieś w rejonie suchiniczskim
 Gorki – wieś w rejonie żukowskim
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie żyzdrińskim

Obwód kostromski 
 Gorki – wieś w rejonie galiczskim (dmitrijewskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie galiczskim (oriechowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie galiczskim (siepanowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie kostromskim (samsonowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie kostromskim (suszczowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie nieriechtskim (wołżskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie nieriechtskim (woskriesienskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie ostrowskim (adiszczewskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie ostrowskim (iwaszewskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie susanińskim

Obwód kurski 
 Gorki – wieś w rejonie fatieżskim (sielsowiet baninski)
 Gorki – chutor w rejonie fatieżskim (sielsowiet bolszeżyrowski)
 Gorki – chutor w rejonie fatieżskim (sielsowiet sołdatski)
 Gorki – chutor w rejonie miedwieńskim

Obwód leningradzki 
 Gorki – wieś w rejonie gatczińskim (wierieckie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie gatczińskim (wyrickie osiedle miejskie)
 Gorki – wieś w rejonie kingisieppskim (opoljewskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie kingisieppskim (wistinskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie tosnienskim
 Gorki – wieś w rejonie wołosowskim (gubanickie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie wołosowskim (tierpilickie osiedle wiejskie)
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie wyborgskim

Mordowia 
 Gorki – wieś w rejonie bolszeignatowskim
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie insarskim

Obwód moskiewski 
 Gorki – do 1924 nazwa podmoskiewskiego osiedla typu miejskiego Gorki Leninskije, miejsca śmierci Lenina
 Gorki – wieś w rejonie dmitrowskim (diedieniewskie osiedle miejskie)
 Gorki – wieś w rejonie dmitrowskim (dmitrowskie osiedle miejskie)
 Gorki – wieś w rejonie dmitrowskim (kostinskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie istrińskim (bukariowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie istrińskim (jadrominskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie jegorjewskim
 Gorki – wieś w rejonie kaszyrskim
 Gorki – wieś w rejonie klińskim (wysokowskie osiedle miejskie)
 Gorki – wieś w rejonie klińskim (klinskie osiedle miejskie)
 Gorki – wieś w rejonie kołomieńskim
 Gorki – wieś w leninskim okręgu miejskim
 Gorki – wieś w rejonie możajskim (borodinskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie możajskim (gorietowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie możajskim (porieckie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie możajskim (zamoszynskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w motiszczinskim okręgu miejskim
 Gorki – wieś w rejonie noginskim
 Gorki – wieś w rejonie ruzskim
 Gorki – wieś w rejonie sołniecznogorskim
 Gorki – wieś w rejonie stupinskim
 Gorki – wieś w rejonie wołokołamskim (czismienskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie wołokołamskim (wołokołamskie osiedle miejskie)

Obwód niżnonowogrodzki 
 Gorki – dawna (1932–1990) nazwa miasta Niżny Nowogród
 Gorki – wieś w rejonie sosnowskim
 Gorki – wieś w rejonie spasskim
 Gorki – wieś w rejonie warnawińskim

Obwód nowogrodzki 
 Gorki – wieś w rejonie małowiszewskim
 Gorki – wieś w rejonie mariowskim
 Gorki – wieś w rejonie okułowskim
 Gorki – wieś w rejonie poddorskim
 Gorki – wieś w rejonie soleckim
 Gorki – wieś w rejonie wałdajskim
 Gorki – wieś w rejonie wołotowskim (wołotowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie wołotowskim (wzgladskie osiedle wiejskie)

Obwód orłowski 
 Gorki – wieś w rejonie chotynieckim
 Gorki – wieś w rejonie krasnozorieńskim
 Gorki – wieś w rejonie kromskim
 Gorki – wieś w rejonie nowodierieńkowskim

Kraj Permski 
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie juświńskim
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie kosińskim

Obwód pskowski 
 Gorki – wieś w rejonie krasnogorodskim
 Gorki – wieś w rejonie łokniańskim
 Gorki – wieś w rejonie newelskim
 Gorki – wieś w rejonie noworżewskim
 Gorki – wieś w rejonie otopieckim
 Gorki – wieś w rejonie porchowskim
 Gorki – wieś w rejonie pskowskim (wołost karamyszewska)
 Gorki – wieś w rejonie pskowskim (wołost piskowiczska)
 Gorki – wieś w rejonie pytałowskim (wołost gawrowska)
 Gorki – wieś w rejonie pytałowskim (wołost nosowska)
 Gorki – wieś w rejonie strugokrasnienskim
 Gorki – wieś w rejonie uswiatskim
 Gorki – wieś w rejonie wielikołukskim

Obwód rostowski 
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie bokowskim

Obwód riazański 
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w rejonie klepikowski
 Gorki – wieś w rejonie klepikowskim
 Gorki – wieś w rejonie spasskim

Obwód samarski 
 Gorki – wieś w okręgu miejskim Nowokujbyszewsk

Obwód sachaliński 
 Gorki – osiedle typu wiejskiego w okręgu miejskim Tymowskoje

Obwód swierdłowski 
 Gorki – wieś w rejonie irbitskim

Obwód smoleński 
 Gorki – wieś w rejonie duchowszczyńskim (bieriezniowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie duchowszczyńskim (ozornienskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie nowodugińskim
 Gorki – wieś w rejonie syczowskim
 Gorki – wieś w rejonie tiomkińskim
 Gorki – wieś w rejonie ugrańskim
 Gorki – wieś w rejonie jarcewskim
 Gorki – wieś w rejonie wiaziemskim (mieszczorskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie wiaziemskim (stiepanikowskie osiedle wiejskie)

Obwód tambowski 
 Gorki – wieś w rejonie bondarskim

Obwód twerski 
 Gorki – wieś w rejonie andrieapolskim (chotilickie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie andrieapolskim (wołokskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie kalazińskim
 Gorki – wieś w rejonie konakowskim
 Gorki – wieś w rejonie kaszyńskim
 Gorki – wieś w rejonie lichosławskim
 Gorki – wieś w rejonie nielidowskim
 Gorki – wieś w rejonie rżewskim
 Gorki – wieś w rejonie sonkowskim
 Gorki – wieś w rejonie spirowskim
 Gorki – osiedle w rejonie starickim
 Gorki – wieś w rejonie starickim
 Gorki – wieś w rejonie torżokskim

Obwód tulski 
 Gorki – wieś w rejonie bogorodickim
 Gorki – wieś w rejonie jasnogorskim
 Gorki – wieś w rejonie kimowskim
 Gorki – wieś w rejonie kirkińskim
 Gorki – wieś w rejonie suworowskim
 Gorki – wieś w rejonie zaokskim

Obwód tiumeński 
 Gorki – wieś w rejonie abatskim
 Gorki – wieś w rejonie szuryszkarskim

Obwód włodzimierski 
 Gorki – wieś w rejonie andriejewskim (andriejewskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie andriejewskim (andriejewskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś (sieło) w rejonie kamieszkowskim (wtorowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś (dieriewnia) w rejonie kamieszkowskim (wtorowskie osiedle wiejskie)
 Gorki – wieś w rejonie sudogodskim
 Gorki – wieś w rejonie jurjew-polskim

Obwód wołogodzki 
 Gorki – wieś w rejonie babajewskim

Obwód woroneski 
 Gorki – wieś w rejonie nowousmańskim

Także 
 Gorki – stacja metra w Kazaniu
 Maksym Gorki – pisarz rosyjski
 ANT-20 Maksym Gorki – radziecki samolot transportowo-propagandowy
 Dinamo Gorki – radziecki klub piłkarski z siedzibą w Gorkach (dzisiejszy Niżny Nowogród)